Gerhard Munthe, norvég festő
Gerhard Munthe, norvég térképész
Gerhard Munthe, norvég könyvtáros